Dit is een lijst van planetoïden 12501-12600. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 02 mei 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (12501) Nord || 1998 FL66|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (12502) - || 1998 FO68|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (12503) - || 1998 FC75|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (12504) Nuest || 1998 FS75|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (12505) - || 1998 FN77|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (12506) Pariser || 1998 FR108|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (12507) - || 1998 FZ109|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (12508) - || 1998 FZ113|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (12509) Pathak || 1998 FY117|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (12510) - || 1998 FM121|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (12511) Patil || 1998 FQ121|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (12512) Split || 1998 HW7|| 21 april 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (12513) Niven || 1998 HC20|| 27 april 1998 || P. G. Comba
|-
| (12514) Schommer || 1998 HM26|| 20 april 1998 || Spacewatch
|-
| (12515) Suiseki || 1998 HE43|| 30 april 1998 || Spacewatch
|-
| (12516) - || 1998 HB45|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (12517) Grayzeck || 1998 HD52|| 30 april 1998 || LONEOS
|-
| (12518) - || 1998 HM52|| 27 april 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (12519) Pullen || 1998 HH55|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (12520) - || 1998 HV78|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (12521) - || 1998 HT95|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (12522) Rara || 1998 HL99|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (12523) - || 1998 HH100|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (12524) Conscience || 1998 HG103|| 25 april 1998 || E. W. Elst
|-
| (12525) - || 1998 HT147|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (12526) de Coninck || 1998 HZ147|| 25 april 1998 || E. W. Elst
|-
| (12527) Anneraugh || 1998 JE3|| 1 mei 1998 || LONEOS
|-
| (12528) - || 1998 KL31|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (12529) Reighard || 1998 KG41|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (12530) Richardson || 1998 KO46|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (12531) - || 1998 KQ51|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (12532) - || 1998 KW54|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (12533) Edmond || 1998 LA || 2 juni 1998 || T. Stafford
|-
| (12534) Janhoet || 1998 LB3|| 1 juni 1998 || E. W. Elst
|-
| (12535) - || 1998 MZ30|| 24 juni 1998 || LINEAR
|-
| (12536) - || 1998 MD33|| 24 juni 1998 || LINEAR
|-
| (12537) Kendriddle || 1998 MT34|| 24 juni 1998 || LINEAR
|-
| (12538) - || 1998 OH || 19 juli 1998 || NEAT
|-
| (12539) Chaikin || 1998 OP2|| 16 juli 1998 || Spacewatch
|-
| (12540) Picander || 1998 OU9|| 26 juli 1998 || E. W. Elst
|-
| (12541) Makarska || 1998 PD1|| 15 augustus 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (12542) Laver || 1998 PN1|| 10 augustus 1998 || J. Broughton
|-
| (12543) - || 1998 QM5|| 23 augustus 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (12544) - || 1998 QX9|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (12545) - || 1998 QT19|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (12546) - || 1998 QJ21|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (12547) - || 1998 QL22|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (12548) Erinriley || 1998 QJ25|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (12549) - || 1998 QO26|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (12550) - || 1998 QR30|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (12551) - || 1998 QQ39|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (12552) - || 1998 QQ45|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (12553) Aaronritter || 1998 QZ46|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (12554) - || 1998 QA47|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (12555) - || 1998 QP47|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (12556) Kyrobinson || 1998 QG48|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (12557) Caracol || 1998 QQ54|| 27 augustus 1998 || LONEOS
|-
| (12558) - || 1998 QV63|| 31 augustus 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (12559) - || 1998 QB69|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (12560) - || 1998 RC58|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (12561) Howard || 1998 SX7|| 20 september 1998 || Spacewatch
|-
| (12562) Briangrazer || 1998 SP36|| 19 september 1998 || Spacewatch
|-
| (12563) - || 1998 SA43|| 20 september 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (12564) Ikeller || 1998 SO49|| 22 september 1998 || W. Bickel
|-
| (12565) Khege || 1998 SV53|| 16 september 1998 || LONEOS
|-
| (12566) Derichardson || 1998 SH54|| 16 september 1998 || LONEOS
|-
| (12567) Herreweghe || 1998 SU71|| 21 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (12568) Kuffner || 1998 VB5|| 11 november 1998 || K. Korlević
|-
| (12569) - || 1998 VC29|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (12570) - || 1998 WV5|| 18 november 1998 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (12571) - || 1999 NM2|| 12 juli 1999 || LINEAR
|-
| (12572) Sadegh || 1999 NN8|| 13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (12573) - || 1999 NJ53|| 12 juli 1999 || LINEAR
|-
| (12574) LONEOS || 1999 RT || 4 september 1999 || C. W. Juels
|-
| (12575) Palmaria || 1999 RH1|| 4 september 1999 || P. Pietrapriana, L. Sannino
|-
| (12576) Oresme || 1999 RP1|| 5 september 1999 || P. G. Comba
|-
| (12577) Samra || 1999 RA13|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (12578) Bensaur || 1999 RF17|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (12579) Ceva || 1999 RA28|| 5 september 1999 || Osservatorio San Vittore
|-
| (12580) Antonini || 1999 RM33|| 8 september 1999 || L. Bernasconi
|-
| (12581) Rovinj || 1999 RE34|| 8 september 1999 || Višnjan Observatory
|-
| (12582) - || 1999 RY34|| 11 september 1999 || Višnjan Observatory
|-
| (12583) Buckjean || 1999 RC35|| 11 september 1999 || D. K. Chesney
|-
| (12584) Zeljkoandreic || 1999 RF36|| 12 september 1999 || Višnjan Observatory
|-
| (12585) Katschwarz || 1999 RN64|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (12586) - || 1999 RQ81|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (12587) - || 1999 RD95|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (12588) - || 1999 RR98|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (12589) Davidanand || 1999 RR114|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (12590) Ballantine || 1999 RN125|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (12591) Bergey || 1999 RT133|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (12592) Brianchen || 1999 RD134|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (12593) Shashlov || 1999 RQ136|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (12594) Sidorclare || 1999 RU145|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (12595) Amandashaw || 1999 RD149|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (12596) Shukla || 1999 RT154|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (12597) Williamdaniel || 1999 RL158|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (12598) Sierra || 1999 RC159|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (12599) Singhal || 1999 RT160|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (12600) - || 1999 RM177|| 9 september 1999 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten